Васи́лий Рыба́лко:
 Рыбалко, Василий Иванович (1921—2005) — майор, Герой Советского Союза.
 Рыбалко, Василий Матвеевич (1919—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Рыбалко, Василий Николаевич (1918—1973) — советский борец вольного стиля.